Rudolf Hagemann ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Hagemann (Konsistorialpräsident) (1837–1906), deutscher Jurist
 Rudolf Hagemann (Richter) (1876–1945), deutscher Jurist und Richter
 Rudolf Hagemann (General) (* 1914), deutscher Brigadegeneral
 Rudolf Hagemann (Genetiker) (* 1931), deutscher Genetiker